Lerchenmühle ist ein Orts- und Gebäudename:

Orte:
 Lerchenmühle (Ilshofen), Hof im Stadtteil Unteraspach von Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lerchenmühle (Ölbronn-Dürrn), Ort im Gemeindeteil Ölbronn von Ölbronn-Dürrn im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Lerchenmühle (Stiefenhofen), Einöde der Gemeinde Stiefenhofen im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Lerchenmühle (Stipshausen), Wohnplatz der Ortsgemeinde Stipshausen im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Gebäude:
 Lerchenmühle (Wittchenstein), abgebrochene Mühle in Wittchenstein, Gemeinde Geroda, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Lorchenmühle